Уильям Альфред Вебер (, 16 ноября 1918 — 18 марта 2020) — американский ботаник и миколог, почётный профессор Колорадского университета в Боулдере.

Биография 
Уильям Альфред Вебер родился в 1918 году.

Вебером был предложен первый вариант системы трёхбуквенных обозначений названий семейств сосудистых растений в статье «Mnemonic three-letter acronyms for the families of vascular plants: a device for more effective herbarium curation», опубликованной в 1982 году в журнале «Taxon» (том 31, стр. 74—88). После этого система дорабатывалась как самим Вебером, так и другими ботаниками, среди которых можно выделить американца Нейла Сноу, сотрудника Bishop Museum, Гонолулу, США.

Уильям Альфред Вебер внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений.

Научная деятельность 
Уильям Альфред Вебер специализировался на Мохообразных, семенных растениях и на микологии.

Некоторые публикации 
 Colbridge, J. N., and W. A. Weber. 1998. A rocky mountain lichen primer. University Press of Colorado, Niwot, Colorado.
 Weber, W. A. 1946. A taxonomic and cytological study of the Wyethia, family Compositae, with notes on the related genus Balsamorhiza. Amer. Midl. Nat. 35:400—452.
 Weber, W. A. 1950. Recent additions to the flora of Colorado. Univ. Colorado Stud., Ser. Biol. 1:46—50.
 Weber, W. A. 1950. A new species and subgenus of Atriplex from Colorado. Madroño 10:187—191.
 Weber, W. A. 1952. Phippsia algida in the United States. Rhodora 54:141—145.
 Weber, W. A. 1952. Moss flora of Colorado; additions in Aulacomnium. Bryologist 55:297.
 Weber, W. A. 1952. The genus Helianthella. Amer. Midl. Nat. 48:1—35.
 Weber, W. A. 1955. Additions to the flora of Colorado, II. Univ. of Colorado Stud., Ser. Biol. 3:65—114.
 Weber, W. A. 1958. Rediscovery of Neoparrya. Rhodora 60:265—271.
 Weber, W. A. 1959. Some features of the distribution of Arctic relicts at their austral limits. Proc. IX Internat. Bot. Congr. 2:425—426.
 Weber, W. A. 1961. Additions to the flora of Colorado, III. Univ. of Colorado Stud. Ser. Biol. 7:1—26.
 Weber, W. A. 1961. Studies of Colorado bryophytes. Univ. of Colorado Stud. Ser. Biol. 7:27—52.
 Weber, W. A. 1961. A second American record for Oreas martiana. Bryologist 63:241—244.
 Weber, W. A. 1962. Environmental modifications and the taxonomy of the crustose lichens. Sv. Bot. Tidskr. 56:293—333.
 Weber, W. A. 1963. Additions to the bryophyte flora of Colorado. Bryologist 66:192—200.
 Weber, W. A. 1966. Additions to the Colorado flora, IV. Univ. Colorado Stud. Ser. Biol. 23:1—24.
 Weber, W. A. 1967. Rocky Mountain Flora, 3rd edition. Colorado Assoc. Univ. Press.
 Weber, W. A. 1967. A synopsis of the North American species of Cyphelium. Bryologist 70:197—203.
 Weber, W. A. 1968. A taxonomic revision of Acarospora, subgenus Xanthothallia. Lichenologist 4:16—31.
 Weber, W. A. & D. D. Awasthi. 1971. New species of Heterodermia. Bryologist 74:181—183.
 Weber, W. A. 1971. New species of Aspicilia. Bryologist 74:183—185.
 Weber, W. A. 1972. Rocky Mountain Flora, 4th edition. Colorado Assoc. Univ. Press.
 Weber, W. A. 1973. Additions to thc Colorado Flora, V. Southwestern Nat. 18:317—329.
 Weber, W. A. 1973. Guide to the mosses of Colorado. Inst. Arctic Alpine Res. Occ. Pap.6:1—48.
 Weber. W. A. 1975. Two new species of Lecanora. Bryologist 78:206—210.
 Weber, W. A. 1976. New combinations in the Rocky Mountain flora. Phytologia 33:105—106.
 Weber, W. A. 1976. Rocky Mountain Flora. 5th edition. Colorado Assoc., Univ. Press.
 Weber, W. A., B. C. Johnston, and D. Wilken. 1979. Additions to the flora of Colorado, VI. Phytologia 41:486—500.
 Weber, W. A., and R. Hartman. 1979. Pseudostellaria jamesiana, comb. nov., a North American representative of a Eurasian genus. Phytologia 44:313—314.
 Weber, W. A., B. C. Johnston, and R. Wittmann. 1981. Additions to the flora of Colorado, VII. Brittonia 33:325—331.
 Weber, W. A. and A. Löve. 1981. New combinations in the genus Packera (AST). Phytologia 49:44—50.
 Weber, W. A. 1981. Lichenes Exsiccati distributed by the University of Colorado Museum, Boulder. Fascicles 1—15, Nos. 1—600, 1961—1979. Mycotaxon 13:85—104.
 Weber, W. A. and R. Wittmann. 1982. Additions to the flora of Colorado, VIII. Phytologia 51:376—380.
 Weber, W. A. 1982. New names and combinations, principally in the Rocky Mountain flora, II. Phytologia 51:369—376.
 Weber, W. A. 1983. New names and combinations, principally in the Rocky Mountain flora, III. Phytologia 53:187—190.
 Weber, W. A. and R. Wittmann. 1983. Additions to the flora of Colorado, IX. Phytologia 53:191—193.
 Weber, W. A. 1984. Lichenes exsiccati, distributed by the University of Colorado Museum, Fasc. 16, No. 601—640.
 Weber, W. A. 1984. New names and combinations, principally in the Rocky Mountain flora, IV. Phytologia 55:1—11.
 Weber, W. A. and R. Wittmann. 1984. Additions to the flora of Colorado, X, Phytologia 55:11—13.
 Weber, W. A. and R. Wittmann. 1985. Additions to the flora of Colorado, XI. Phytologia 58:385—388.
 Weber, W. A. 1985. New names and combinations, principally in the Rocky Mountain flora, V. Phytologia 58:382—384.
 Weber, W. A. and G. Argus. 1986. Salix lanata ssp. calcicola in Colorado. Madroño 33:148—149.
 Weber, W. A. 1986. Penstemon penlandii, sp. nov., from Colorado. Phytologia 60:459—461.
 Weber, W. A. 1987. New names and combinations, principally in the Rocky Mountain Flora, VI. Phytologia 62:437—438.
 Weber, W. A. 1987. Colorado Flora: Western Slope. Colorado Assoc. Univ. Press.
 Weber, W. A. 1987. Noteworthy collections, Colorado. Bryum blindii BSG. Madroño 29:246.
 Weber, W. A. Lichenes Exsiccati distributed by the University of Colorado Museum, Fasc. 17—18, Nos. 641—700.
 Weber, W. A. 1989. New names and combinations, principally in the Rocky Mountain flora, VII. Phytologia 67:425—428.
 Weber, W. A. 1989. Additions to the flora of Colorado, XII. Phytologia 67:429—437.
 Weber, W. A. 1990. Additions to the lichen flora of Colorado and North America. Evansia 7:17—25.
 Weber, W. A. 1991. New names and combinations, principally in the Rocky Mountain Flora, VIII. Phytologia 70:231—233.
 Weber, W. A. 1995. New names and combinations, principally in the Rocky Mountain Flora, IX. Phytologia 79:65—67.
 Weber, W. A. 1999. New names and combinations in Asteraceae: Hekliantheae-Ecliptinae. Phytologia 85:19—21.

Примечания

Литература 
 Weber, W. A. & Wittmann, R. C. Catalog of the Colorado Flora: a biodiversity baseline. — University Press of Colorado. Niwot, 1992.
 Weber, W. A. & Wittmann, R. C. Colorado Flora: Eastern Slope, 3rd ed. — University Press of Colorado. Boulder, 2001.
 W.A. Weber publications at the University of Colorado.

Ссылки 
 Cumulative Checklist for the Lichen-forming, Lichenicolous and Allied Fungi of the Continental United States and Canada

Ботаники по алфавиту
Ботаники США
Микологи США
Столетние долгожители США
Выпускники Университета штата Вашингтон